Enter (tecla)
Enter (álbum) - da banda de metal sinfônico Within Temptation
Enter: The Conquering Chicken - segundo álbum de estúdio do The Gits
Enter Air - empresa aérea polonesa
ENTER - Antologia Digital - antologia de poetas brasileiros

Desambiguação